Togba peut faire référence à

Localité 
Togba, arrondissement béninois

Togba, ancienne ville Mauritanien

Personnalités 

 Amadou Togba, aviateur et homme politique guinéen ;
 Togba-Nah Tipoteh (1941 - ), homme politique liberien ;
 Zébéla Togba, résistant guinéen.